Ха́рпштедт () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Ольденбург. Подчиняется управлению Харпштедт. Население составляет 4434 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,45 км². Официальный код — 03 4 58 008.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии